Бернд Шнайдер:
 Шнайдер, Бернд (род. 1964) — немецкий автогонщик.
 Шнайдер, Бернд (род. 1973) — немецкий футболист; полузащитник. См. также 
 Шнайдер — фамилия.